Grytgöl kan syfta på:
Grytgöl, en mindre tätort i Finspångs kommun, 

Grytgöl kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grytgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Grytgöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Grytgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Grytgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Grytgöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Grytgölen, Småland, sjö i Oskarshamns kommun, 
Lilla Grytgölen, sjö i Vimmerby kommun, 
Stora Grytgölen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (12 ha)
Stora Grytgölen (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Grytgölen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (11,6 ha)
Grytgöl i Finspångs kommun ligger vid denna sjö
Stora Grytgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Grytgölen, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn